Бацби́йский язы́к, также цо́ва-тушинский, цова́тский язык () — язык бацбийцев. Распространён в части села Земо-Алвани Ахметского муниципалитета Кахетинского края Грузии. Бацбийцы (цова-тушины) являются потомками ингушей, в прошлом переселившихся из Горной Ингушетии в Тушетию. Самоназвание — бацав (ед. ч.), бацби (мн. ч.). Общее число говорящих на бацбийском около 3 тыс. человек (оценка, 2007). Быстро вытесняется грузинским языком.

Бацбийский язык — один из нахских языков; внутри них противопоставлен вайнахским языкам.

Испытал сильное влияние грузинского языка, особенно в лексике. Под влиянием грузинского языка в бацбийском языке возникли новые комплексы согласных. Наблюдаются также интерферентные явления на уровне грамматики, в частности, развитие категории лица; из грузинского языка заимствована деривационная морфема абстрактности (-об). У имени существительного выделяется восемь именных классов, 10 основных падежей. Под грузинским влиянием развилось личное спряжение, сочетающееся с классным спряжением, благодаря чему в глаголе маркируется как субъект, так и объект: ас хи д-етто-с — «я наливаю воду», ахь хи д-етто-хь — «ты наливаешь воду» (д- показатель класса, -с и -хь личные показатели). Вместо системы обстоятельственных глагольных форм в бацбийском под грузинским влиянием развилась система сложных союзов.

Язык подвержен значительному риску исчезновения. Ввиду того, что большинство цова-тушинов считают себя грузинами, внутри общины возникло противостояние идее защищать бацбийский язык из опасения, что в результате этого жителей общины будут считать негрузинами. Родители не проявляют желания учить своих детей бацбийскому языку, и сегодня только старшее поколение использует язык в быту. Велика вероятность, что через поколение на этом языке вообще не будут разговаривать.

Фонология

Гласные 
Система гласных проще, чем в других нахских языках и не включает восходящих дифтонгов. Бацбийский язык имеет типичную треугольную систему из пяти гласных с противопоставлением кратких и долгих гласных (за исключением u, не имеющего долгой формы). Также есть несколько дифтонгов: ei, ui, oi, ai, ou и au. Все гласные и дифтонги имеют назализованные аллофоны, которые являются результатом фонетических и морфофонемических процессов.

Согласные 
Бацбийский язык имеет относительно типичный набор согласных для нахско-дагестанского языка. В отличие от чеченского и ингушского языков, он сохранил глухой боковой фрикатив лъ. Также в нём присутствуют интенсивные абруптивные согласные, tʼː и qʼː, что встречается довольно редко.

Письменность 
Бацбийский язык является бесписьменным, однако в работах, посвящённых ему, используются различные варианты его транскрипции.

В первой грамматике бацбийского языка, составленной Антоном Шифнером, использовались следующие знаки: a, e, i, o, u; q, x̣, ḥ, k, k̇, x, g, ġ; ċ, ċ̣, с, c̣, ʒ̇, ʒ, ṡ, s, ż, z; t, ṫ, d, n; p, ṗ, b, m; j, r, l, l͓, w.

В работах Ю. Д. Дешериева для записи бацбийских слов используется транскрипция на основе чечено-ингушской кириллицы с дополнительными знаками:

В Историко-сравнительном анализе фонетики нахских языков 1977 года использовались две транскрипции (на основе грузинского письма и латиницы), которые отличались от более поздней транскрипции наличием нескольких дополнительных знаков, а также нетипичным обозначением некоторых звуков.

В Цова-тушинско-грузинско-русском словаре 1984 года, перепечатанном с рукописи, параллельно используются две транскрипции: на основе грузинского письма и на основе латиницы:

В статье К. Т. Чрелашвили 1999 года используется транскрипция, практически идентичная транскрипции Дешериева.

В Цоватушинско-грузинско-русско-английском словаре 2012 года (а также в сборнике бацбийских текстов 2017 года) также используются транскрипции на основе грузинского письма и на основе латиницы, но значительно усложнённые по сравнению с транскрипциями словаря 1984 года:

Таблица соответствия алфавитов

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Holisky D. A. The case of the intransitive subject in Tsova-Tush (Batsbi). Studies in ergativity. — Amsterdam; ; Oxford; Tokyo, 1987.
 Holisky D. A., Gagua R. Tsova-Tush (Batsbi) // The indigenous languages of the Caucasus. V. 3. — Delmar; , 1994.
 
 
Словари:

Ссылки 

 
 Базисная лексика бацбийского языка в «Глобальной лексикостатистической базе данных» ()

Нахские языки
Языки Грузии
Бесписьменные языки
Вымирающие языки